El Torneig de Gstaad 2009, també conegut com a Allianz Suisse Open Gstaad 2009 i és un esdeveniment de tennis masculí que pertany a les sèries 250 de l'ATP. Es va celebrar entre el 26 de juliol i el 2 d'agost del 2009 al Roy Emerson Arena de Gstaad, Suïssa.

Quadre individual masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009